Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1970 проходив у 5 зонах, участь брав 41 клуб. Фінальний турнір відбувся у місті Орджонікідзе.

Зональний турнір

1 зона 
Переможцем групи став клуб «Сокіл» (Львів).

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 1 зона 
 2 зона
 3 зона 
 4 зона 
 5 зона 
 Фінальний турнір КФК

70
УРСР
1970 в українському спорті